Kano kan som auktorsförkortning betyda:

 Tadao Kano
 K. Kano

Robotskapade auktorsförkortningar